Goslar je lahko:

 Goslar, mesto v Nemčiji
 Goslar, priimek več znanih ljudi
 goslar, izdelovalec violin